Johan III (Portugees: João III) (Lissabon, 6 juni 1502 - Lissabon, 11 juni 1557), bijgenaamd de Vrome, was koning van Portugal van 1521 tot 1557.

Leven
Johan III was de zoon van koning Emanuel I en Maria van Aragón, een van de dochters van Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilië. De banden met het Spaanse koningshuis werden verder aangehaald doordat Johan trouwde met Catharina, de jongste zus van keizer Karel V. Karel V trouwde zelf met Johans zus Isabella. 

Johan en Catharina kregen negen kinderen, maar geen van hen overleefde de koning. Na zijn dood volgde Johans driejarige kleinzoon Sebastiaan hem op als koning van Portugal.

Regering
Onder Johans bewind werd het Portugese koloniale rijk verder uitgebreid. In Azië bemachtigden de Portugezen de Molukse specerijeneilanden, waardoor de Portugese controle over de specerijenhandel versterkt werd. De annexatie werd in 1529 diplomatiek bevestigd door het Verdrag van Zaragoza met de rivaliserende Spanjaarden. De Portugezen knoopten in Macau handelsbetrekkingen aan met China en Portugese missionarissen bereikten Japan.  

In 1533 stichtten de Portugezen in Rio de Janeiro een nederzetting en in 1549 werd in Bahia de centrale regering van de Braziliaanse kolonie gevestigd. 

Johan voerde in 1536 de Inquisitie in om de rooms-katholieke leer te beschermen tegen ketters en ongelovigen. De Jezuïeten werden belast met de taak om aan de Universiteit van Coimbra de geloofsleer te bewaken en om in de koloniën missie te bedrijven.

Voorouders

Koning van Portugal
Huis Aviz
Portugal, J